Qarni ist der Familienname folgender Personen:

 Assaf al-Qarni (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler
 Awad al-Qarni (* 1957), saudischer islamischer Theologe und Hochschullehrer